Царатанана — малагасийский топоним. Может означать:

  — коммуна в одноимённом округе на Мадагаскаре.
  — коммуна в округе  на Мадагаскаре.
  — коммуна в округе  на Мадагаскаре.
  — коммуна в округе  на Мадагаскаре.
  — горный массив на Мадагаскаре.
  — резерват на Мадагаскаре.
  — округ на Мадагаскаре.
  — округ на Мадагаскаре.
 Tsaratanana — род насекомых в семействе Огнёвки настоящие.
  — вид насекомых.

См. также 
 Марумукутру